Лас Тапонас има више значења:

 Лас Тапонас (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Тапонас (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику